Državno prvenstvo Jugoslavije v cestni kolesarski dirki je bila vsakoletna enodnevna cestno kolesarska dirka v Jugoslaviji, ki je potekala 68-krat med letoma 1919 in 1990 v organizaciji držav Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Kraljevina Jugoslavija, Federativna ljudska republika Jugoslavija in Socialistična federativna republika Jugoslavija. Prvi državni prvak Jugoslavije je postal Josip Pavlija, največ naslov državnega prvaka pa je osvojil Stjepan Grgac, ki je postal prvak Jugoslavije štirikrat. Večina najboljših kolesarjev dirke je iz ozemlja današnjih Slovenije in Hrvaške, kjer je dirka tudi največkrat potekala.

Zmagovalci

Sklici 

Kolesarska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1919
Ukinitve leta 1990
Športne prireditve v Jugoslaviji